Karasu, Kara Su, Qarasu lub Kara-su (tur. czarna woda)

Rzeki 
 Karasu – jedno z dwóch głównych źródeł Eufratu
 Kara Su – rzeka w Turcji, jeden z głównych dopływów Orontesu
 Karasu – dawna nazwa rzeki Struma w Bułgarii i północnej Grecji
 Karasu – rzeka w Turcji, dopływ Sakaryi
 Karasu – rzeka w Iraku, uchodzi do Morza Kaspijskiego
 Karasu – dopływ Narynu
 İnce Karasu, turecka nazwa rzeki Aliakmon w Grecji
 Karasu lub Karasu-gawa, rzeka w Japonii

Miejscowości 
 Karasu – miasto w Turcji
 Karasu – gmina w Turcji
 Karasu – miasto w Kirgistanie
 Qarasu – miasto w Azerbejdżanie
 Qarasu – miasto w Azerbejdżanie
 Qarasu – miasto w Azerbejdżanie
 Karasuu – miejscowość w Kirgistanie
 Kara-Su – miejscowość w Kirgistanie
 Karasu – miejscowość w Tadżykistanie
 Karasu – miejscowość w Kazachstanie
 Karasu – dystrykt w Kazachstanie

pt:Anexo:Lista de personagens de Yu Yu Hakusho#Karasu